Буджак ( – ъгъл) може да се отнася за:
 буджак – административна единица (селска община, подобна на нахията)
 в Турция (до 2014 г.) от 3-то ниво
 в Северен Кипър от 2-ро ниво
 буджак (Bucak) – етническа група на кюрдите
 Буджак – степна област в Южна Бесарабия между Черно море и реките Дунав, Прут и Днестър:
 Северен Буджак (Bugeac) – най-южната част от Република Молдова
 Южен Буджак – югозападната част от Одеска област, Украйна
 „Буджак“ – природен резерват в Гагаузия, Република Молдова
 Буджак – село в АТЕ Гагаузия, Република Молдова
 Буджак / Буджаг – село в Азербайджан, Огузки район
 Буджак, на гръцки Ватиспило, село в дем Доксат, Гърция
 Буджак, бивше село в дем Просечен, Гърция
 Буджак – село в Румъния, Северна Добруджа, окръг Кюстенджа
 Буджак – езеро в Румъния, окръг Кюстенджа (при с. Буджак)
 Буджак – град в Турция, вилает Бурдур
 Буджак – околия (илче) в Турция, вилает Бурдур
 ФК „Буджак“ – бивш футболен клуб в гр. Комрат, Гагаузия, Молдова
 Седат Едип Буджак (р. 1960; Sedat Edip Bucak) – турски политик (депутат)

Вижте също 
 На буджакска вълна